Макки́нон, Маки́ннон () — фамилия. Известные носители:

 Макиннон, Дуглас — шотландский теле- и кинорежиссёр.
 Маккинон, Симон Джейд (род. 1973) — австралийская актриса.